bant (banta) – pojęcie z zakresu żeglarstwa,
 bant – inaczej jętka, element w konstrukcji dachu.
 bant (bt) – duńska jednostka miary czasu oznaczająca 3 i pół roku,
 Bant – wieś w Holandii,